Jméno Staňkovice nese víc obcí:

 Staňkovice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Staňkovice (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 Staňkovice (okres Louny) – obec v okrese Louny

 Staňkovice (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Louny